Niemcy:
 Hammersbach – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig

Inne:
 Hammersbach – rzeka, dopływ Loisach